Синедрион може да се отнася за:

 Синедрион, колективен управителен орган на Коринтския съюз, създаден от Филип II Македонски;
 Синедрион, законодателен и съдебен орган по времето на зугота;
 Велик Синедрион, еврейски законодателен орган и съдебна власт за Европа, създаден от Наполеон I във Франция.